Landolt est un nom de famille suisse.

Signification du nom 
Landolt était à l' origine un prénom masculin signifiant « celui régnant au pays » du vieux haut allemand. Land « pays, région, zone » et waltan « avoir de la violence, dominer »

Origine 
Le nom de famille remonte a au moins deux origines. L'un est situé dans le Zürcher Weinland (en particulier Kleinandelfingen) et l'autre dans le canton de Glaris à Näfels. Les habitants de la ville de Zurich portant ce nom (attestés depuis 1370), de Thalwil et d’Adliswil sont probablement originaire de la famille de Näfels.

Homonymies 

 Adolf Landolt (1907-1973), homme politique suisse (SP) 
 Arlo Udell Landolt (né en 1935) , astronome américain 
 Christoph Landolt (* 1966), linguiste et lexicographe suisse 
 Edmund Landolt (1846-1926), ophtalmologiste suisse 
  (1821-1896), scientifique forestier suisse 
 Elias Landolt (géobotaniste) (1926-2013), géobotaniste suisse 
 Emil Landolt (1895-1995), homme politique suisse (FDP, canton de Zurich) 
 Ernst Landolt (né en 1953), homme politique suisse (SVP) 
 Franz Landolt (1901-1965), homme politique suisse (SP) 
 Hans Heinrich Landolt (1831-1910), chimiste suisse 
 Joachim Landolt († 1602), pasteur de Münster à Fribourg i.    Br. 
 Jules Landolt (1930-2005), homme politique suisse (CSP, CVP, canton de Glaris) 
 Markus Landolt (* 1961), homme d'affaires suisse et homme politique du CVP 
 Markus Andreas Landolt (* 1962), psychologue clinicien, scientifique, conférencier et auteur suisse 
 Martin Landolt (* 1968), homme politique suisse (SVP, BDP, canton de Glaris) 
 Meinrad Landolt (* 1967), joueur suisse de handball 
 Michael Landolt (* 1982), archéologue franco-suisse 
 Robert Landolt (1907-2004), architecte suisse 
 Salomon Landolt (1741-1818), homme politique suisse (canton de Zurich)

Bibliographie 

 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse , volume 4, p.   594   f. 
      Dans: Dictionnaire historique de la Suisse . 
      Dans: Dictionnaire historique de la Suisse . 
      Dans: Dictionnaire historique de la Suisse . 
 Viktor Schobinger, Alfred Egli, Hans Kläui: nom de famille zurichois.  Origine, répartition et signification des noms de familles zurichoises établies de longue date.  Zurich 1994.

Références 

Patronyme germanique
Pages avec des traductions non relues